Притыкино — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Находилась в 1 версте южнее современной деревни Шеньковка на речке Лызка.

История 

В 1978 году деревни уже не существовало, в справочнике отмечено, что она числилась в списках только до 1970 года.

В 1993 году деревня считалась, как прекратившая существование деревня Лобановского сельсовета Хиславичского района.

Примечания 

Населённые пункты на реке Лызка
Упразднённые населённые пункты Хиславичского района